Slaymen Bonilla Núñez  (nacido el 7 de junio de 1988 en Ciudad de México, México) es un filósofo y escritor mexicano. Es reconocido por ser uno de los nuevos rostros del pesimismo filosófico en Iberoamérica. Autor de varios libros en los que ha desarrollado una corriente de pensamiento a la que denomina pesimismo utópico. Sus investigaciones se han centrado en la relación del pesimismo con el budismo, en la filosofía nahua y en la categoría de Mythos. Es fundador, junto con Diego E. Merino Lazarín, del proyecto de los Filósofos Malditos, por lo que parte de sus esfuerzos van encaminados al rescate de la filosofía maldita. Su pensamiento está influido por filósofos como Nāgārjuna, Arthur Schopenhauer, Julius Bahnsen, Philipp Mainländer, Carlo Michelstaedter, Lucian Blaga, Francisco Varela, Mauricio Beuchot y Leonardo da Jandra. Es doctor en filosofía por el Colegio de Morelos, además, ha realizado estancias de estudio e investigación en la Universidad Alexandru Ioan Cuza de Iași (Rumanía), en la Chungnam National University (Corea del Sur) y en la Universidad de Kioto(Japón). Actualmente es el presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo (SIEP).

De igual modo, como escritor, es considerado pionero del movimiento Macuahuitl y Nahuatl. Realizó un Diplomado en Creación Literaria en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia (INBA). Ganó el primer lugar en los Premios Haiku “Grau Miró” 2008 (España), en el Concurso Metropolitano de Calaveras Literarias 2011 (México, FCE); el segundo lugar en el IX Concurso de Creación Literaria (CECIL, UAM-I) y en el Certamen de Composición y Exposición Poética (Gran Comisión AJEF) y fue finalista en el II Concurso Internacional de Poesía “La Palabra de mi Voz” (Estados Unidos).

En Japón tuvo la oportunidad de estudiar y formarse con John Pryce, con quien obtuvo su cinta negra segundo dan (Nidan) en Aikido (White Rose Aikido).

Ha publicado más de 50 textos (entre ensayos y artículos), tanto en revistas nacionales como internacionales.

Filosofía 

 2020: Fantasía. Editorial Herem.
 2020: Prolegómenos al pesimismo utópico. Editorial Herem.
 2021: El mundo como vacuidad y mythos. Editorial Herem.
 2022: El haikú de las seiscientas voces. Editorial Herem.

Literatura 

 2014: El Cantar de Quetzalcóatl: Ehécatl. Varias ediciones. 
 2015: Poemología. Editorial Textosterona.
 2015: Rimisurdos (con Jorge Sergio Hernández Medrano). Ediciones y Punto.
 2016: Distófrasis. Ediciones y Punto. 
2021: El Cantar de Quetzalcóatl: Xipe Tótec. Editorial Herem.

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.
 Página de la SIEP.
Filósofos de México 
Nacidos en 1988
Hombres
Ensayistas de México del siglo XXI